Ленкавиця — гербова фігура.

Топонім 

 Ленкавиця — гміна в Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Ленкавиця — село в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ленкавиця — село в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ленкавиця — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ленкавиця — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ленкавиця — село в гміні Ленкавиця Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ленкавиця — частина села Зайончкі-Другі в гміні Кшепіце Клобуцького повіту Сілезького воєводства